Симфония № 1 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 1 (Александър Бородин) (1866)
 Симфония № 1 (Александър Глазунов) (1884)
 Симфония № 1 (Антонин Дворжак) („Злоницки камбани“; 1865)
 Симфония № 1 (Арам Хачатурян) (1934)
 Симфония № 1 (Дмитрий Шостакович) (1926)
 Симфония № 1 (Йоханес Брамс) (1876)
 Симфония № 1 (Кшищоф Пендерецки) (1973)
 Симфония № 1 (Лудвиг ван Бетховен) (1800)
 Симфония № 1 (Любомир Пипков) („Героична“; 1940)
 Симфония № 1 (Никола Атанасов) (1912)
 Симфония № 1 (Панчо Владигеров) (1939)
 Симфония № 1 (Пьотър Чайковски) („Зимни мечти“, 1868)
 Симфония № 1 (Сергей Прокофиев) („Класическа“, 1917)
 Симфония № 1 (Сергей Рахманинов) (1897)